

Presentación previa 
Roman Jebavý y Jaroslav Pospíšil eran ellos defensores del título, Jaroslav Pospíšil decidió no participar este año.

Andrej Martin y Hans Podlipnik-Castillo ganaron el título tras derrotar en la final Wesley Koolhof y Matwé Middelkoop.

Cabeza de serie 

  Wesley Koolhof /  Matwé Middelkoop (Finalistas)
  Mateusz Kowalczyk /  Igor Zelenay (Primera ronda)

  César Ramírez /  Miguel Ángel Reyes-Varela ''(Semifinales)
  Roman Jebavý /  Jan Šátral ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Liberec 2015